Ел Качорал има више значења:

 Ел Качорал (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Качорал (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику